Die Abenteuer des Robinson Crusoe bezeichnet:

 Robinson Crusoe, Roman von Daniel Defoe
 Robinson Crusoe (1954), Film nach dem gleichnamigen Roman